Elachisina är ett släkte av snäckor. Elachisina ingår i familjen Elachisinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Elachisina